Julia Cohen era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis WOW Tennis Challenger 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Sharon Fichman che ha battuto in finale Julia Boserup 6–3, 4–6, 6–4.

Teste di serie

  Alison Riske (quarti di finale)
  Tetjana Lužans'ka (quarti di finale)
  Zhang Ling (secondo turno)
  Julia Glushko (secondo turno)

 Sharon Fichman (campionessa)
 Chanel Simmonds (quarti di finale)
 Chichi Scholl (semifinali)
 Hsu Wen-hsin (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

WOW Tennis Challenger 2011